Agelaea može označavati:
 Agelaea (Plantae) Sol. ex Planch., biljni rod iz porodice Connaraceae.
 Agelaea (Animalia) Gené, 1839, rod kukaca iz porodice Carabidae.